Первонача́ло () — первое, основное ; изначальная сущность.

В мифологии и религиях 
 Во многих мифологиях — хаос, часто представляемый как мировой океан, первозданные воды.
 У Гомера — Океан.
 В монотеизме — Бог или .
 В индуизме — Таттва.

В философии 
 Абсолют; Апейрон; Архэ; Materia prima; Мировая душа; Одушевленные атомы; Первовещество; Первопричина; Примордиум (); Совершенный эон (; «Глубина»); Субстрат

См. также 
 Альфа
 Арш (ислам)
 Первое начало термодинамики
 Предтеча
 Провидение
 Сотворение мира